Georgia (tipografia)
 Selecció de futbol de Geòrgia
 Georgia (pel·lícula), dirigida per Ulu Grosbard el 1995 i protagonitzada per Jennifer Jason Leigh
 Toponímia:
 Geòrgia, república de l'Europa de l'Est
 República Democràtica de Geòrgia, estat independent que perdurà entre 1918 i 1921
 República Socialista Soviètica de Geòrgia, nom de la regió de Geòrgia quan va formar part de la Unió Soviètica 
 Geòrgia (Estats Units), estat dels Estats Units d'Amèrica situat al sud de la costa atlàntica
 Georgia (Vermont), localitat estatunidenca
 Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud, territori d'ultramar britànic de l'Atlàntic sud

Vegeu també 
 Georgià (desambiguació)